KS-Europe s.r.o. je zásilková a logistická společnost, která se zabývá zpracováním a distribucí tiskových a propagačních materiálů a rovněž skladováním a distribucí zásilek českých i nadnárodních společností. Firma ročně zpracuje přes 30 milionů vrácených zásilek a zkompletuje 500 milionů reklamních tiskovin. V provozech v Plzni-Křimicích a Šťáhlavech u Plzně pracuje téměř 1 000 zaměstnanců.  Jedná se o 100% dceřinou společnost německé firmy Heinrich Heine Beteiligungs GmbH (Heine Versand). KS-Europe je členem českoněmecké obchodní komory a rovněž asociovaným partnerem výzkumného centra pro vývoj nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.

Historie společnosti 
KS-Europe zahájila svou činnost v roce 1972 v německém městě Karlsruhe a nejdříve se věnovala pouze kompletaci a balení reklamních katalogů. V roce 1996 přesunula své výrobní provozy do České republiky, konkrétně do Plzně-Křimic. V roce 1998 otevřela společnost další provozovnu ve Šťáhlavech a rozšířila svou činnost nejen o další tiskové služby, ale též o balení a distribuci zásilek.

Sídlo společnosti 
Společnost má v současné době dvě české pobočky ve Šťáhlavech u Plzně (tisk propagačních materiálů, kompletace) a v Plzni-Křimicích (zpracování zásilek, balení zásilek, odesílání, příjem zboží a jeho zařazení do reklamačního řízení, taktéž čištění a žehlení oděvů).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální web

Firmy v okrese Plzeň-město
Šťáhlavy
Firmy založené roku 1995